Вуэльта Валенсии () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка по дорогам в автономного сообщества Валенсия, Испания, проходящая с 1929 года. Входит в календарь UCI Europe Tour с категорией 2.1.

История 
Первая гонка прошла в 1929 году. В 1929-1978 годах гонка имела наименование Vuelta al Levante, в 1979 - Vuelta a la Región de Valencia, в 1980-1983 - Vuelta a las Tres Provincias, с 1984 года имеет современное название.
Не проводилась в 1934-1939, 1941, 1945-1946, 1950-1953, 1978, 2009-2015 годах.
Время проведения велогонки в календаре велоспорта даёт возможность использовать её для подготовки к весенним классикам или гранд-турам.

Призёры

Рекорд побед

Индивидульно

По странам

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Велогонки в Испании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1929 года
Появились в 1929 году в Испании